Hakka – grupa etniczna w obrębie narodowości Han
 Hakka – jeden z języków chińskich